Griebenow bezeichnet: 
 Griebenow, Ortsteil der Gemeinde Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen; siehe auch Schloss Griebenow

Griebenow ist der Familienname folgender Personen: 
 Ernst von Keffenbrinck-Griebenow (1824–1900), deutscher Gutsherr, Verwaltungsbeamter und Hofbeamter
 Willi Griebenow (1897–1991), Handelslehrer und Regionalforscher in Greifswald